Dmitry Lepikov (né le  à Saint-Pétersbourg) est un nageur russe. Il a connu ses meilleurs résultats en relais 4 ×  nage libre. Dans cette épreuve, il a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'été de 1992, améliorant le record du monde, ainsi que deux titres européens en 1991 et 1993.

Palmarès

Jeux olympiques 
JO 1992 à Barcelone (Espagne) :
  Médaille d'or au relais 4 ×  nage libre (pour l'Équipe unifiée)

Championnats d'Europe 
1991 à Athènes (Grèce) :
 Médaille d'or au relais 4 ×  nage libre (pour l'Union soviétique)
1993 à Sheffield (Royaume-Uni) :
 Médaille d'or au relais 4 ×  nage libre (Pour la Russie)

Références 

Naissance en avril 1972
Naissance à Saint-Pétersbourg
Nageur russe
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 1992
Champion olympique de natation
Champion olympique de l'Équipe unifiée